Prometej može značiti:

 Prometej (mjesec), Saturnov satelit
 Prometej (mitologija), lik iz grčke mitologije, Titan
 Prometej (nagrada), talijanska državna nagrada 
 1809 Prometej, asteroid
Prometej (vulkan), vulkan 
 Prometej (film), znanstveno-fantastični film iz 2012. godine redatelja Ridleyja Scotta